Ulvatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ulvatjärnen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun, 
Ulvatjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn